Hetmanato puede estar haciendo referencia a:

 Hetmanato (1918), estado ucraniano efímero dirigido por Pavló Skoropadski en el siglo XX.
 Hetmanato cosaco, estado cosaco liderado por Bogdán Jmelnitski, independiente entre 1649 y 1775.
 Hetmanato, función, oficio o forma de administración ejercidas por un hetman.